Die Ladies Open Vienna 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Wien. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 30. bis 5. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ladies Open Vienna 2021 fand am 29. und 30. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Wien